«Волшебная скрипка» — название ряда произведений.

Литература 
 «Волшебная скрипка» — стихотворение 1907 года Николая Гумилёва, а также музыкальные произведения, написанные на эти стихи (см. статью).
 «Волшебная скрипка» () — биографическая повесть  о скрипаче и композиторе Генрике Венявском.
 «Волшебная скрипка» () — пьеса Алеся Гаруна.
 «Волшебная скрипка» (1940) — роман немецкого писателя Курта Клюге.
 «Волшебная скрипка» — пьеса Сергея Ковалёва по мотивам белорусских сказок.

Музыка 
  (1855) — оперетта Оффенбаха
  (; 1935, новая редакция 1954) — опера Вернера Эгка (по Францу Поччи, либретто Людвига Штрекера).
 «Волшебная скрипка» — произведение композитора Николая Метнера, часть цикла «Четыре сказки», ор. 34 (1916―1917).
 «Чарівна Скрипка» (1971) — популярная украинская песня, авторы Игорь Поклад и Юрий Рыбчинский.

Фильмы 
 Die Zaubergeige (1916), режиссер Ханна Хеннинг (Hanna Henning)
  (1944), режиссер Герберт Майш (Herbert Maisch), экранизация романа Курта Клюге

См. также 
 «Буратино и волшебная скрипка» — балет Юрия Шевченко
 «Волшебная флейта»